Andrej Makeev – ex cestista sovietico
 Evgenij Makeev – calciatore russo
 Viktor Petrovič Makeev – ingegnere e militare sovietico 
 Vladimir Makeev – ex sciatore alpino sovietico